Paul Rudd (născut în 1969) este un actor american, prezent mai ales în comedii.

Paul Rudd se mai poate referi la:

 Paul Ryan Rudd (1940–2010), actor american de scenă
 Paul Rudd (DJ) (născut în 1979), disk jokey englez

Dezambiguizare
Nume proprii